Buder ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Buder (1908–1944), österreichisches Opfer des Holocaust, siehe Liste der Stolpersteine im Pongau 
 Andreas Buder (* 1979), österreichischer Skirennläufer

 Daniel Buder (* 1977), deutscher Schauspieler
 Detlef Buder (* 1946), deutscher Politiker (SPD)

 Erwin Buder (1885–??), deutscher Gerätturner
 Gertrud Buder (* 1952), deutsche Textilkünstlerin, Designerin und Kunsthandwerkerin
 Hannelore Buder (* 1943), österreichische Politikerin (SPÖ)

 Johann Georg Buder (1727–1759), deutscher Maler
 Johannes Buder (1884–1966), deutscher Botaniker
 Jörg Buder (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Karin Buder (* 1964), österreichische Skirennläuferin
 Madonna Buder (* 1930), US-amerikanische Triathletin
 Manfred Buder (1936–2021), deutscher Eishockeyspieler
 Marianne Buder (1947–2009), deutsche Bibliothekarin
 Oliver-Sven Buder (* 1966), deutscher Kugelstoßer
 Paul von Buder (1836–1914), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Philipp Buder (* 1990), deutscher Theater-, Filmschauspieler und Sprecher
 Wolfgang Buder (* 1954), deutscher Politiker (DVU)

Siehe auch:
 Puder (Begriffsklärung)